Эль-Кусайр () — город на западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Хомс. Административный центр одноимённого района.

Гражданская война 

В ходе Гражданской войны в Сирии после захвата города исламистскими повстанческими группировками из Эль-Кусайра бежали около 30 тысяч христиан. Христиан под угрозой расстрела в трёхдневный срок заставили покинуть свои дома. Христианские здания были разграблены, а затем разрушены или сожжены. Движимое и недвижимое имущество христиан распределено среди суннитских мусульманских семей.

В конце мая - начале июня 2013 года город стал ареной ожесточённых боёв между правительственными войсками при поддержке Хезболлы и отрядами мятежников. К этому времени Эль-Кусайр находится под контролем боевиков уже более года и был тщательно укреплен, так как поблизости от границы обеспечивал снабжение оппозиции в центральных районах страны.

Потери боевиков составили убитыми 2745 человек и 344 ранеными. Около 200 раненых поступили в ливанские больницы. Около 1000 человек задержаны. Не менее 600 боевиков удалось вырваться из окружения.

Наблюдатели отмечают соотношение убитых и раненых, которое говорит о полном отсутствии системы медицинской помощи и что значительная часть боевиков попросту умерла от ран в связи с неоказанием им помощи.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, восточнее реки Оронт, поблизости от границы с Ливаном. Абсолютная высота — 539 метров над уровнем моря.

Эль-Кусайр расположен на расстоянии приблизительно 23 километров к юго-западу от Хомса, административного центра провинции и на расстоянии 110 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Дамаска, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Латакия.

Демография 
По данным официальной переписи 1981 года, население составляло 14 801 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
К северо-западу от города находятся руины древнего города Кадеш.

Примечания 

Города мухафазы Хомс